Hochschartner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hochschartner (1877–1947), österreichischer Porträt-, Historien- und Genremaler
 Lucy Hochschartner (* 1997), US-amerikanische Biathletin